Wesse ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Wesse (1912–1989), deutscher Psychiater
 Hildegard Wesse, geb. Irmen (1911–1997), deutsche Ärztin, Ehefrau von Hermann Wesse
 Suzanne Wesse (geborene Vasseur; 1914–1942), französische Widerstandskämpferin gegen den Nationalsozialismus